Rio de Oro (baai), een baai in de Westelijke Sahara
Río de Oro (district), het zuidelijke van de twee districten van de voormalige Spaanse kolonie Spaanse Sahara
Río de Oro (Cesar), een gemeente in het Colombiaanse departement Cesar